Lämmerhirt, beziehungsweise Laemmerhirt, ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Lämmerhirt, eigentlich Elisabeth Lemmerhirt (1644–1694), Mutter von Johann Sebastian Bach
 Johann Georg Lämmerhirt (1763–1813), deutscher Komponist und Hofbeamter
 Kai Lämmerhirt (* 1973), deutscher Altorientalist
 Otto Laemmerhirt (1876–1935), deutscher Landschafts- und Marinemaler
 Rainer Lämmerhirt (* 1956), deutscher Historiker und Autor zur Thüringer Geschichte
 Werner Lämmerhirt (1949–2016), deutscher Gitarrist
 Alfred Lämmerhirt (1839–1899), deutscher Industrieller und Ingenieur